Arachnomura  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Оба вида встречаются в Южной Америке.

Виды 
 Arachnomura adfectuosa Galiano, 1977 — Аргентина
 Arachnomura hieroglyphica Mello-Leitão, 1917 — Бразилия

Ссылки 
 Salticidae: Diagnostic Drawings Library by Jerzy Proszynski 1999

Пауки-скакунчики
Паукообразные Южной Америки
Роды паукообразных